

Населені пункти та їхні частини
 Концик — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Концик — село в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Концик — село в гміні Новий Став Мальборського повіту Поморського воєводства
 Концик — частина села Букова-Велика в гміні Савін Холмського повіту Люблінського воєводства
 Концик — частина села Ґромець у гміні Лібйонж Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Концик — частина села Лисе в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Концик — частина села Лупянка-Стара в гміні Лапи Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Концик — частина села Воля-Лаґовська в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки